Josep Casanovas i Gafarot Paixero (Palamós, 1852 - 1940), músic de cobla i compositor de sardanes
 Josep Casanovas i Marca (Reus, 1927), pianista, mestre de música i compositor